Kojva (village), village russe de la République des Komis de Russie ;
 Kojva (rivière) est le nom d'une rivière qui se jette dans le fleuve de Petchora, dans la république des Komis.

Homonymie de toponyme